Drakkar peut désigner :

 Drakkar, ou bateau viking, en français ;
 Drakkar Entertainment, label de heavy metal allemand, domicilié à Witten ;
 Le Drakkar de Baie-Comeau, club de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ;
 Les Drakkars (titre original : The Long Ships), un film anglo-yougoslave réalisé par Jack Cardiff et sorti en 1964 ;
 Le Drakkar hagard (titre original : The Mystery of Wrecker's Rock), un roman policier américain de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Le Drakkar, le sixième roman policier de Jean Amila paru dans la collection Série noire avec le numéro 490 en 1959 ;
 Le Drakkar, téléfilm français réalisé par Jacques Pierre, diffusé en 1973 ;
 Drakkar Noir, un parfum pour les hommes de Guy Laroche.

Voir aussi 
 Attentats du Drakkar, attentats de Beyrouth du 23 octobre 1983